

Codici 
 AWE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alowe (Gabon)

Altri usi
 Francis Awe, musicista nigeriano
Awe (Nigeria), local government area nello stato di Nasarawa 
 Loch Awe, un lago della Scozia
 Atomic Weapons Establishment, ente addetto al mantenimento dell'arsenale atomico inglese
 Australian Worldwide Exploration, una compagnia petrolifera
 Automobilwerk Eisenach